Перал (Кадавал) — район в Португалии, входит в округ Лиссабон. 
 Перал (Пруэнса-а-Нова) — район в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.